El término Piedrabuena puede referirse a:

 Piedrabuena, municipio de la provincia de Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España);
 Piedrabuena, localidad de la provincia de Tucumán (Argentina);
 Comandante Luis Piedrabuena, localidad de la provincia de Santa Cruz (Argentina);
 Barrio Comandante Luis Piedrabuena, complejo habitacional en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Muelle Luis Piedrabuena, puerto en la ciudad de Puerto Madryn (Argentina); 

 Guillermo Piedrabuena Richard, primer fiscal nacional de Chile;
 Luis Piedrabuena (1833-1883), marino argentino pionero en la Patagonia;
 Bernabé Piedrabuena (1792-1841), gobernador de la provincia de Tucumán;
 Bernabé Piedrabuena (1863-1942), obispo de San Miguel de Tucumán (Argentina);
 ARA Piedrabuena (D-29), destructor de la Armada Argentina.
 ARA Piedrabuena (P-52), patrullero oceánico de la Armada Argentina.
 Apartadero Piedrabuena, apartadero del Ramal Ferro Industrial de Río Turbio, ubicado en la provincia de Santa Cruz, Argentina.